T14  ou T-14 désigne :

Domaine militaire 
 T-14 Armata, un char de combat principal russe présenté au Défilé du Jour de la Victoire 2015, il entre en service vers 2020.

Astronautique 
 Soyouz T-14, une mission spatiale soviétique.

Médecine 
 Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroute
  Autoroute suisse T14 reliant l’échangeur Grüneck à Eschikofen.

Automobile 
 Talbot-Lago T14 2500 Sport, une automobile sportive du constructeur français Talbot-Lago.

Train
 T14 AL et ex-Prusse, une locomotive.

Métro 
 Ligne T14 du métro de Stockholm.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres